Champions League 2012/13 steht für:
 CONCACAF Champions League 2012/13, nord- und mittelamerikanischer Fußballwettbewerb für Vereinsmannschaften der Männer
 EHF Champions League 2012/13, europäischer Handballwettbewerb für Vereinsmannschaften der Männer
 EHF Champions League der Frauen 2012/13, europäischer Handballwettbewerb für Vereinsmannschaften der Frauen
 ETTU Champions League 2012/13, europäischer Tischtenniswettbewerb für Vereinsmannschaften der Männer
 ETTU Champions League der Damen 2012/13, europäischer Tischtenniswettbewerb für Vereinsmannschaften der Frauen
 LEN Champions League 2012/13, europäischer Wasserballwettbewerb für Vereinsmannschaften der Männer
 OFC Champions League 2012/13, ozeanischer Fußballwettbewerb für Vereinsmannschaften der Männer
 UEFA Champions League 2012/13, europäischer Fußballwettbewerb für Vereinsmannschaften der Männer
 UEFA Women’s Champions League 2012/13, europäischer Fußballwettbewerb für Vereinsmannschaften der Frauen
 Volleyball Champions League 2012/13 (Frauen), europäischer Volleyballwettbewerb für Vereinsmannschaften der Frauen
 Volleyball Champions League 2012/13 (Männer), europäischer Volleyballwettbewerb für Vereinsmannschaften der Männer

Siehe auch:
 Champions League 2012
 Champions League 2013
 Champions League